Zeezicht (molen), een molen bij Nieuwenhoorn (gemeente Hellevoetsluis)
 Zeezicht (Ouddorp), een duinboerderij in Oostdijk bij Ouddorp
 Zeezicht (boek), een Gouden Griffel-winnend boek uit 1980 van Simone Schell
 Studio Zeezicht, een muziekstudio in Spaarnwoude